Анімація у Сполучених Штатах Америки або американська анімація — вид американського кіномистецтва, твори якого створюють методом покадрової зйомки послідовних фаз руху мальованих (графічна або мальована анімація) або об'ємних (об'ємна або ляльковаанімація) картинок.

Історія

Примітки